Miejscowość na Białorusi:
 Mazurowo (Mazurawa) – chutor w sielsowiecie Prozoroki, w rejonie głębockim obwodu witebskiego
Miejscowość w Polsce:
 Mazurowo – wieś w gminie Kalinowo, w powiecie ełckim województwa warmińsko-mazurskiego
Miejscowość w Rosji:
 Mazurowo – wieś w ramach osiedla wiejskiego Jasnogorskij, w rejonie kemerowskim obwodu kemerowskiego

Zobacz też 
 Mazurowe (nazwa rosyjska: Mazurowo) – wieś na Ukrainie, centrum miejscowej rady wiejskiej w rejonie krywoozerskim obwodu mikołajowskiego
 Landestreu→Mazurów→Zełenyj Jar – miejscowość występująca niekiedy na stronach poświęconych problematyce ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich pod nazwą Landestreu – Mazurowo lub Landestreu – Mazurowa w powiecie kałuskim 
 Mazurówka

Przypisy